Mission: Impossible, de originele televisieserie
 Mission: Impossible (filmserie), de daarop geïnspireerde filmserie
 Mission: Impossible (film), de eerste film van de serie
 Mission: Impossible II, de sequel van bovenstaande
 Mission: Impossible III, de sequel van bovenstaande
 Mission: Impossible – Ghost Protocol, de sequel van bovenstaande
 Mission: Impossible – Rogue Nation, de sequel van bovenstaande
 Mission: Impossible – Fallout, de sequel van bovenstaande

Computerspellen gebaseerd op de televisieserie/films
Mission: Impossible (computerspel uit 1990)
Mission: Impossible (computerspel uit 1998)
Mission: Impossible (computerspel uit 2000)
Mission: Impossible – Operation Surma

Soundtrackalbums gebaseerd op de films
Mission: Impossible (album)
Mission: Impossible II (album)

Overig
 Mission Impossible (album), debuutalbum van de band James Taylor Quartet